Menomini (ang. Menominee) – plemię Indian północnoamerykańskich
Miejscowości w USA:
 Menominee – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Menominee – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Menominee – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Menominee
Gminy w USA:
 Menominee (ang. Menominee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Menominee (ang. Menominee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Menominee (ang. Menominee Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Menominee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Menominee (ang. Menominee County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Menominee (ang. Menominee County) – w stanie Wisconsin